Drei Schiffe der US Navy wurden USS Wainwright genannt, nach der Marine-Dynastie der Wainwrights, die zwischen dem Sezessionskrieg und dem Ersten Weltkrieg in der US Navy dienten:

Die erste USS Wainwright (DD-62) war ein Zerstörer der Tucker-Klasse
Die zweite USS Wainwright (DD-419) war ein Zerstörer der Sims-Klasse 
Die dritte USS Wainwright (CG-28) war ein Kreuzer der  Belknap-Klasse 

Wainwright